X чемпионат Украины по волейболу среди мужчин (Суперлига) проходил с 1 октября 2000 по 13 апреля 2001 года с участием 8 команд.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги проходили в два этапа. На первом 8 команд сыграли с разъездами в четыре круга (спаренные поединки). 6 лучших клубов по итогам первого этапа в финальном однокруговом турнире, который прошёл в Харькове разыграли медали.

1 этап

Результаты и календарь матчей 
{| table width=100% 
| width=50% valign="top" |
{| border=0 cellspacing=0 cellPadovading=0 style="font-size: 85%; border-collapse: collapse;" 
| colspan=8 bgcolor=#D3D3D3 |1-й тур
|- align=center
!width=30|
!width=200|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|30.09||align=left rowspan=2|Азот — Динамо|| 3:0 || 25:12 || 25:21 || 25:14 ||  ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|01.10|| 3:0 || 25:20 || 25:21 || 25:16 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|30.09||align=left rowspan=2|Локомотив Х — Маркохим|| 3:0 || 25:20 || 25:19 || 25:21 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|01.10|| 3:0 || 25:19 || 25:16 || 25:19 ||  ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|30.09||align=left rowspan=2|Фемида — Зарево|| 2:3 || 21:25 || 25:19 || 23:25 || 25:22 || 10:15
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|01.10|| 2:3 || 20:25 || 25:23 || 13:25 || 25:16 || 14:16
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|30.09||align=left rowspan=2|Юракадемия — СК Винница|| 3:0 || 25:21 || 26:24 || 25:20 ||  ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|01.10|| 3:0 || 25:22 || 25:19 || 30:28 ||  ||
|}

| width=50% valign="top" |

|}

 2 этап 

 За 1—6 места 

 Учитывались очки, набранные командами на первом этапе.

 Призёры 
 «Локомотив» (Харьков). Тренер — Леонид Лихно.

 «Азот» (Черкассы). Тренер — Борис Терещук.

 «Юракадемия» (Харьков). Тренер —''' Анатолий Янущик.

Индивидуальные призы

Переходные матчи за место в Суперлиге

Высшая лига

Переходные матчи за место в высшей лиге 

 Оба матча по взаимному согласию (игровой зал черниговской команды не был готов принимать игры чемпионата страны) прошли в Киеве, в спортзале КСЛИ.

Первая лига

1—6 места

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

2000 год в волейболе
2001 год в волейболе